Het bekneld raken van een orgaan. Inklemming kan onder andere optreden bij een liesbreuk.
Een type oplegging.